

Geografia
Bieber – census-designated place degli Stati Uniti in California
Bieber – villaggio della Germania nell'Assia

Persone
Christopher Bieber – calciatore tedesco
Jodi Bieber – fotografa sudafricana
Justin Bieber – cantante canadese
Matthias Bieber – hockeista su ghiaccio svizzero
Shane Bieber – giocatore di baseball statunitense